Miejscowości w USA:
 Cherry Creek – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Arapahoe
 Cherry Creek – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Cherry Creek – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
Gminy w USA:
 Cherry Creek (ang. Cherry Creek Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Cherry Creek (ang. Cherry Creek Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua